Quintus Sulpicius Camerinus kan syfta på:

* Quinto Sulpicius Camerinus (konsul 9), romersk politiker
 
 Quintus Sulpicius Camerinus Praetextatus, konsulartribun 434 f.Kr., romersk politiker
 Quintus Sulpicius Camerinus Peticus, suffektkonsul 46, romersk politiker